Марс суперлига 2000/2001 годов () — 8-й сезон чемпионата Словакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Словакии на rsssf.com

2000/2001
Словакия
Словакия
Спорт в Словакии в 2000 году
Спорт в Словакии в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001